

Пралі — муніципалітет, провінція Турин, регіон П'ємонт

Пралі — село, Жетисайський район, Туркестанська область